Rizvi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), homme politique pakistanais
 (1968-2017), homme d'affaires indien
 (né en 1938), philanthrope et docteur pakistanais

 (née en 1978), réalisatrice et scénariste indienne
, joueur indien de hockey sur gazon
Khadim Hussain Rizvi (1966-2020), homme politique pakistanais
 (1938-1981), poète ourdou et perse
 (née en 1981), actrice et chanteuse pakistanaise
, juge pakistanaise
Muhammad Rizvi (né en 1957), duodécimain et orateur indien
, chanteuse indienne de Bollywood
 (né en 1954), réalisateur pakistanais
Sa'id Akhtar Rizvi (1927-2002), auteur et missionnaire indien
 (né en 1965), homme d'affaires américain
 (1914-1999), acteur et producteur pakistanais
Syed Ali Akhtar Rizvi (1948-2002), historien et auteur indien
 (né en 1962), sprinter olympique pakistanais
 (né en 1973), directeur de musique et professeur pakistanais
 (né en 1981), chanteur et compositeur canadien

Homonymie de patronyme